A 2011-es magyar amerikaifutball-bajnokság a hetedik férfi amerikaifutball-bajnokság, melyet a Magyar Amerikai Futball Szövetség írt ki.

HFL

A MAFSZ 2010. december 3-án hozott határozata alapján a 2011-es évben Hungarian Football League (HFL) néven nemzetközi bajnokságot kívánt indítani. A bajnokságba osztrák és szerb csapatokat, valamint az 5 legerősebb magyar együttest hívták meg. Közülük a Győr Sharks, a Budapest Wolves és a Budapest Cowboys vállalta a HFL-indulást, a Nyíregyháza Tigers és az Újbuda Rebels a MAFL Divízió I-be nevezett. A bajnokság 2011. augusztus 17-én indult volna, de augusztus 11-én elhalasztásra került, mivel a 3 magyar indulón túl a 10 meghívott külföldi, és további meghívott magyar csapatok, a Divízió I első 4 helyezettjei (Nyíregyháza Tigers, Békéscsaba Raptors, Újbuda Rebels, Budapest Hurricanes) közül egyik sem vállalta az indulást. Így a 2011-es évben a Hungarian Bowl címért nem játszottak; a három HFL-csapat és a Nyíregyháza ősszel Fall Bowl néven szervezett bajnokságot.

Divízió I

A MAFL Veritas Gold Divízió I bajnokság 2011 első felében került megrendezésre. Az átszervezés okán a másodosztályú trófeáért, az V. Pannon Bowl-ért folyt a küzdelem, melyre 11 csapat adta le a nevezést. Az alapszakasz során 6 fordulót játszottak (sorsolásos alapon), a legjobb 4 jutott be a rájátszásba, ahol elődöntők majd döntő következett.

Mivel a HFL elmaradt, végül a Divízió I győztese, a Nyíregyháza Tigers tekinthető 2011 hivatalos magyar bajnokának.

Alapszakasz

Rájátszás

Divízió II
A MAFL Veritas Gold Divízió II-ben a 2011-es évben 10 csapat nevezett, akik 5 fordulós, sorsolásos alapszakaszt játszottak, és az első 6 helyezett jutott a rájátszásba, ahol wild card, elődöntő, majd a döntő következett a II. Duna Bowl címért.

Alapszakasz

Rájátszás

Fall Bowl
2011. őszén a három HFL-ben érintett csapat és a Nyíregyháza Tigers saját szervezésben, a MAFSZ-tól függetlenül közös kupát rendeztek: a négy csapat mindegyike egy-egy fordulóban vendégül látta a csapatokat. Az első forduló Budapesten volt, a Sharks a Cowboys-szal a Tigers a Wolves-szal játszott. A második fordulóban Nyíregyházán Sharks–Wolves és Tigers–Cowboys mérkőzések voltak, a harmadik, budapesti fordulóban a Sharks a Tigersszel, a Wolves a Cowboys-szal játszott. A három "alapszakasz"-forduló után a Győr otthonában, 2011. november 5-én helyosztókat rendeztek, a bronzéremért a Sharks a Cowboys-szal, az aranyéremért a Tigers a Wolves-szal mérkőzött meg. Első helyen végzett a Budapest Wolves, második lett a Nyíregyháza Tigers, harmadik a Budapest Cowboys, negyedik a Győr Sharks.

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos oldal

Amerikai futball Magyarországon
magyar amerikaifutball-bajnokság